

Personaggi immaginari
Philip Marlowe – detective privato immaginario, inventato dallo scrittore di noir Raymond Chandler

Persone 
Christopher Marlowe (1564-1593) – poeta e drammaturgo inglese
Hugh Marlowe (1911-1982) – attore statunitense

Cinema
 L'investigatore Marlowe – film del 1969 diretto da Paul Bogart 
 Where's Marlowe? – film del 1998 diretto da Daniel Pyne
Marlowe - film del 2022 diretto da Neil Jordan

Televisione 
 Marlowe – film TV del 2007 diretto da Rob S. Bowman